Desmodorida — отряд круглых червей из класса Chromadorea. Встречаются свободноживущие морские формы, реже пресноводные или почвенные. Кутикула с кольчатостью (иногда с чешуйками, склероциями). Головная кутикула образует головной панцирь, отличаясь по структуре (она гладкая) от остальной части тела. Амфиды круглые или спиральные. Головные тангорецепторы располагаются в 3 или 2 круга (первый и второй круги в виде папилл, второй и третий — со щетинками). Спикулы и половые трубки самок парные. Фаринкс с бульбусом.

Классификация 
87 родов и 745 видов. Большинство авторов рассматривают этот таксон в ранге самостоятельного отряда и группируют его вместе с отрядом Desmoscolecida Filipjev, 1929.

 Надсемейство Desmodoroidea Filipjev, 1922 Chitwood, 1936)
 Семейство Desmodoridae Filipjev, 1922 (Steiner, 1927) (35 родов, 318 видов)
 Подсемейство Acanthopharynginae Filipjev, 1918
 Подсемейство Desmodorinae Filipjev, 19222 (=Metachromadoridae)
 Подсемейство Stilbonematinae Chitwood, 19362
 Семейство Draconematidae Steiner, 1930 (2 подсемейства, 15 родов, 82 вида)
 Семейство Epsilonematidae Steiner, 1927 (2 подсемейства, 13 родов, 396 видов)
 Надсемейство Microlaimoidea De Coninck & Schuurmans Stekhoven , 1933 (Lorenzen 1981)
 Семейство Aponchiidae Gerlach 1963 (2 рода, 12 видов)
 Семейство Microlaimidae De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1933 (11 родов, 101 вид)
 Семейство Monoposthiidae De Coninck, 1965 (4 рода, 33 вида)

Примечания

Ссылки 
 NeMys Desmodorida taxon page
 World Register of Marine Species

Круглые черви
Отряды круглых червей